Прозодия (от гръцки προσῳδία, prosōidía, „песен, изпята на музика, акомпанимент; произнасяне на сричка“) може да се отнася до:
 Прозодия (лингвистика) – изследване на ритъма, интонацията, ударението и свързаните качества на речта
 Прозодия (музика) – начинът, по който композиторът полага текста на вокална композиция в съотнасянето на срички към ноти в дадена мелодия, за изпяване на текст Изместване на ударението в думата – например: работА и рАбота
 Прозодия (поезия) – изучаване на поетическата метрика
 Prosody (софтуер) (от английски prosody ['prosə,di] ['prozə,di] – прозодия), XMPP сървър